Асенсьон — топоним:

 Асенсьон — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа;
 Асенсьон — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Асенсьон — город в Боливии.
 Асенсьон — вулкан. Располагается на острове Вознесения.